Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 13 marca. Była to ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw, w której zwyciężył Johannes Thingnes Bø. Polacy nie zakwalifikowali się do biegu ze startu wspólnego.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016